Il doppio del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Jared Palmer e Richey Reneberg 6-7, 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Brett Steven /  Todd Woodbridge (semifinali)
 Jared Palmer /  Richey Reneberg (finale)

 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Javier Sánchez (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Verizon Tennis Challenge 1995
ATP Tour 1995